Der Dreiband-Weltcup 1991/1 war das 1. Weltcupturnier im sechsten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 30. Oktober bis zum 2. November 1991 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Gent im belgischen Ostflandern statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in Gent.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl spielte ein überragendes Turnier und feierte seinen elften Weltcup-Sieg. Er erzielte alle Turnier-Bestleistungen und egalisierte gleich zwei Weltrekorde. Den besten Einzel-Durchschnitt (BED) von 2,812, aufgestellt vom Japaner Nobuaki Kobayashi beim Weltcup-Turnier 1988 in Antwerpen und als zweiter Akteur konnte er einen Satz in einer Aufnahme gewinnen. Als erster schaffte diese Leistung Kobayashi 1986 im niederländischen Valkenbueg. Immer besser wird auch der Amerikaner Sang Chun Lee. Er schaffte in Gent seinen ersten Podiumsplatz.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Dick Jaspers

Wildcards BWA:
  Yoshiko Mano
  Christoph Pilss

Qualifikanten Spa:
  Tonny Carlsen
  Leon Smolders

Ausrichterplätze:
  Kurt Ceulemans
  Koen Ceulemans
  Leslie Menheer
  Mark Dellaert

Modus 
Erstmals wurde das Weltcup-Turnier als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1991 1
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Gent